Akoestiek, geluidsleer, of de geluidseigenschappen van een ruimte
Akoestisch plafond, een geluidsabsorberend plafond
 Akoestisch instrument, een muziekinstrument dat zonder elektrische of elektronische middelen geluid produceert